Núria Marín García (Terrassa, 1961), docent catalana, guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2018 
 Núria Marín Font (Viella, la Vall d'Aran, 1981), presentadora de televisió i periodista aranesa
 Núria Marín Martínez (l'Hospitalet de Llobregat, 1963), política catalana, alcaldessa de l'Hospitalet des del 2008